Noile Looney Tunes (în engleză New Looney Tunes; inițial numit Bugs - o producție Looney Tunes, engleză Wabbit - A Looney Tunes Production, pe scurt Wabbit) este un serial de animație american bazat pe Looney Tunes, produs de studioul de animație Warner Bros. Animation.

Inițial anunțat în martie 2014 împreună cu Tom și Jerry se dau în spectacol și Fii tare, Scooby-Doo!, a avut premiera pe 21 septembrie 2015 pe Cartoon Network urmând ca mai târziu să înceapă și pe Boomerang pe 5 octombrie 2015.

Premiera în România a fost pe 26 decembrie 2015 pe canalul Boomerang.

Premisă
Acest serial readuce vechiul spirit al desenelor vechi Looney Tunes, nu ca și serialul predecesor. Personajele Looney Tunes părăsesc lumea sitcomului și revin la firea lor de comedie slapstick. Fiecare episod conține câte două desene scurte de aproximativ cinci minute, toate avându-l pe Bugs Bunny ca personaj principal.

Alte personaje, cum ar fi Coiotul Wile E. și Yosemite Sam, se arată să îl enerveze și să îi dea bătăi de cap lui Bugs. Câtorva personaje li se atribuie noi caracteristici: de exemplu Coiotul Wile E. este vecinul inteligent și tocilar al lui Bugs iar Diavolul Tasmanian (redenumit ca "Theodore Tasmanian") este acum un contabil, deși își reprimă firea sa sălbatică.

De asemenea sunt adăugate noi personaje care se împrietenesc cu Bugs, cum ar fi cel mai bun prieten al lui Bugs și companionul său, Veverițoiul Squeaks, și o versiune cu aspect copilăresc a lui Bigfoot (care mereu îi spune lui Bugs "doamnă").

Bugs este exact la fel ca vechia sa incarnație autentică de slapstick, cum îl știam prima oară. El se luptă cu noi răufăcători, însă nu fără ajutorul prietenilor săi.

Începând din al doilea sezon serialul este redenumit în Noile Looney Tunes, și se concentrează și pe celelalte personaje clasice Looney Tunes ca Daffy Duck, Foghorn Leghorn, Tweety, Motanul Sylvester, Porky Pig, Elmer Fudd, etc.

Voci
 Jeff Bergman - Bugs Bunny, Elmer Fudd, Motanul Sylvester, Foghorn Leghorn, Michigan J. Broscoiul, Mac, Vânători, Boyd (sezonul 2)
 Dee Bradley Baker - Daffy Duck, Veverițoiul Squeaks, Tosh, Ursul polar Krakos, Veverițoiul Shifty, Ofițer Enforski, Iepurele Sumbru Carl (episodul 6), Frisky Puppy
 Maurice LaMarche - Yosemite Sam (sezonul 1)
 J.P. Karliak - Coiotul Wile E., Regele Nutininkommen
 Matthew Mercer - Bigfoot
 Bob Bergen - Porky Pig, Tweety, Clyde Bunny, Țapul Gabby
 Jim Cummings - Diavolul Tasmanian, Blacque Jacque Shellacque
 Carlos Alazraqui - Leslie P. Lilylegs, Spiridușul ghinionist (Shameless O'Scanty), Elliot Sampson Bobcast, Tad Tucker
 Matt Craig - Țestosul Cecil, Trey Hugger, Contele Sângeriu, Paul Perdy, Vânători, Marc Antony
 Steven Blum - Jack, Barbar
 Daran Norris - Sir Barbă Scurtă
 John DiMaggio - Elefant de Mare Întâiul
 Kevin Michael Richardson - Regele Thes, Sforăilă
 Candi Milo - Buni, Ivana, cercetaș urs, cercetaș nevăstuică
 Fred Tatasciore - Iepurele Sumbru Carl (restul episoadelor), Yosemite Sam (sezoanele 2-3)
 Eric Bauza - Pepé Le Pew, Marvin Marțianul, Cal, Rock Hardcase, Hubie (sezonul 3), Bertie (sezonul 3)
 Kath Soucie - Lola Bunny, Claudette Dupri, Pampreen Perdy, Sniffles
 Jeff Bennett - Renul friguros, Hubie (sezonul 1), Bertie (sezonul 1), Doctor Clovenhoof, Calul Horace
 Dino Andrade - Speedy Gonzales
 Jim Ward - Squint Eatswood
 Keith Ferguson - Viktor
 Grey DeLisle-Griffin - Vulturul Vera
 Richard Steven Horvitz - Impkin
 Mikey Kelley - Boyd (sezonul 1)
 Matthew Yang King - cercetaș raton
 Cedric Yarbrough - cercetaș vultur
 Yvette Nicole Brown - Rhoda Roundhouse
 Crispin Freeman - Bătrân
 Tara Strong - Doamna Pumă
 Jessica DiCicco - Petunia Pig
 John Kassir - Pete Puma, Claude Cat
 Snoop Dog - Snoop Dog
 Paul Julian (sunete din arhivă) - Road Runner

Episoade

Referințe

Legături externe 
 

Looney Tunes
Boomerang
Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație
Desene animate produse de Warner Bros.
Seriale de televiziune din 2015